Hoffstätter steht für

 Die 1818 durch den Bonner Hofjuwelier Ferdinand Hoffstätter gegründete spätere Metallwarenfabrik, Münz- und Medaillenprägeanstalt Ferd. Hoffstätter, siehe Kunstprägeanstalt Intertecnica 

ist der Familienname von folgenden Personen

 Erwin Hoffstätter (1897–1971), deutscher Ruderer
 Lorenz Hoffstätter (1904–1987), deutscher Politiker (NSDAP), Graveur und Firmenchef der Bonner Medaillenfabrik Ferd. Hoffstätter KG